Magliano è un toponimo che può fare riferimento alle seguenti località:
Comuni:
Magliano Alfieri  – comune italiano in provincia di Cuneo
Magliano Alpi  – comune italiano in provincia di Cuneo
Magliano de' Marsi  – comune italiano in provincia dell'Aquila
Magliano di Tenna  – comune italiano in provincia di Fermo
Magliano in Toscana  – comune italiano in provincia di Grosseto
Magliano Romano  – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
Magliano Sabina  – comune italiano in provincia di Rieti
Magliano Vetere  – comune italiano in provincia di Salerno
Frazioni:
Magliano  – l'unica frazione di Carmiano (LE)
Magliano  – frazione di Fivizzano (MS)
Magliano  – frazione di Forlì
Magliano  – frazione di Torricella Sicura (TE)
Magliano  – frazione del comune italiano di Sillano Giuncugnano (LU)
Magliano Nuovo  – frazione di Magliano Vetere (SA)